De finale van de Europacup I van het seizoen 1976/77 werd gehouden op 25 mei 1977 in Stadio Olimpico in Rome. Het Engelse Liverpool FC stond voor de eerste keer in de finale en nam het op tegen het Duitse Borussia Mönchengladbach van trainer Udo Lattek, die drie jaar eerder Bayern München naar de eindzege loodste.

Wedstrijd

1977
Europacupvoetbal 1976/77
Sportevenement in Rome
Europacup I 1977
Liverpool FC
Borussia Mönchengladbach